Władca Much – dosłowne tłumaczenie hebrajskiego imienia Belzebub
 Władca much – powieść Williama Goldinga
 Władca much – brytyjski film z 1963 roku
 Władca much – amerykański film z 1990 roku
 Władca Much – przydomek polskiego seryjnego mordercy Bogdana Arnolda